Anderemaeus är ett släkte av kvalster. Anderemaeus ingår i familjen Caleremaeidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Anderemaeus